BAW steht für:
 BAW (Amphibienfahrzeug), sowjetisches Amphibienfahrzeug
 Bayerische Autowerke GmbH
 Bayerisches Automobilwerk AG
 Beijing Automobile Works, chinesischer Automobilhersteller
Berliner Architekturwelt, deutsche Architekturzeitschrift
 Biologisch abbaubarer Werkstoff
 Bremer Ausschuss für Wirtschaftsforschung, siehe BAW Institut für regionale Wirtschaftsforschung
 British Airways (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft
 Bulk acoustic wave, siehe BAW-Filter
 Bundesamt für Wasserwirtschaft, österreichische Behörde
 Bundesanstalt für Wasserbau, deutsche Oberbehörde mit Sitz in Karlsruhe

BaW steht für:
 Beamter auf Widerruf

baw steht für:
 Bambili-Bambui (ISO-639-3-Code), Graslandsprache

Abkürzung